Campionato sudamericano per club 2010 – torneo di pallavolo femminile
 Campionato sudamericano per club 2010 – torneo di pallavolo maschile